Pojem Chaluc (hebrejsky: חלוץ, doslova „Průkopník“, s členem החלוץ, „he-Chaluc“) může označovat:
geografické pojmy
 Har Chaluc, hora v severním Izraeli.
 Chaluc (Izrael), vesnice v severním Izraeli
jména osob
 Dan Chaluc, náčelník Generálního štábu izraelské armády v letech 2005–2007
ostatní
 he-Chaluc, mládežnická sionistická organizace v 1. polovině 20. století.
 Chaluc (loď), první loď vlastněná sionisty v tehdejší mandátní Palestině.
 he-Chaluc (časopis), židovský časopis vydávaný v letech 1852–1889 na různých místech střední Evropy.
 he-Chaluc (film), první hraný film vyprodukovaný sionisty v mandátní Palestině v roce 1927.
podobně znějící
 Chaluca, starověké město v dnešním jižním Izraeli.
 Cholot Chaluca, oblast písečných dun na jihu Izraele.